Mario Mereghetti (n. 1938) – ex calciatore italiano
 Paolo Mereghetti (n. 1949) – critico cinematografico e giornalista italiano
 Il Mereghetti – dizionario enciclopedico di cinema